Півень — свійський птах, самець курки

Прізвище 
Півень — українське прізвище.

Особи з прізвищем Півень 
 Півень Валентина Іванівна — завідувач амбулаторії Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини, заслужений лікар України.
 Півень Василь Миколайович — солдат резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Півень Віталій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Півень Владислав Олегович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Півень Володимир Григорович ( 1976) — український художник.
 Півень Володимир Олександрович ( 1951) — генеральний директор ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
 Півень Дем'ян Арсентійович (1906—1953) — повний кавалер ордену Слави
 Півень Євген Олексійович (1972—2014) — майор (посмертно — підполковник) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Півень Олександр Сергійович (1987—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Півень Олександр Юхимович (1872—1962) — «перший кубанський кобзар», емігрант, батько Юхима Півня
  (1919—1980) — Герой Радянського Союзу (1944)
 Півень Руслан Віталійович (1991—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
  ( 1975) — актриса, Московський театр сатири
 Півень Юхим Олександрович (1890-ті — 1930-ті) — бандурист, літератор, репресований у 1930-ті; син Олександра Півня

Кінематограф 
 «Золотий півень» — кінопремія
 «Півень» — радянський художній фільм 1965 року.

Топоніміка 
 Півнева Гора — село в Ізяславському районі Хмельницької області; засноване 1603 року

Кухарство 
 Півень у вині — національна французька страва

Див. також 
 Півень — десятий знак китайського зодіаку
 Півень — скасоване сузір'я
 Півень — символ сонця, світла, вогню, войовничості; пильності; воскресіння; смерті та зла; сили чоловічої плоті; домовитості; господарності

 «Півень з гною» — скульптура
 Півник — зменшено-пестлива форма слова півень.

Примітки